2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2016/17 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2016/17 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2016/17 (Männer)